АФАС — многоцелевой стадион в нидерландском городе Алкмаре.
 АФАС Лайф — концертный зал в нидерландском городе Амстердаме.
  — нидерландская компания по производству программного обеспечения.